Buzura koreaebia är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1948. Buzura koreaebia ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
koreaebia